Флавий Руфий Геннадий Проб Орест () — римский консул в 530 году на Западе. Со-консулом на Востоке был Флавий Лампадий. В следующие 531—533 годы сохранялся их пост-консулат. Вероятно, он был сыном консула 502 года Руфия Магна Фауста Авиена. После штурма Рима Тотилой, Орест укрылся в базилике Святого Петра. После этого он отправился с другими патрициями на юг Италии, где был встречен византийскими войсками и переправлен на Сицилию.

Литература 
 Sundwall, Johannes, Abhandlungen zur Geschichte des ausgehenden Römertums, Helsinki, 1919 (New York 1975), p. 144.

Персоналии по алфавиту
Римские консулы VI века
Умершие в VI веке
Государственные деятели Средневековья